

События 
 26 ноября — Йозеф Гайдн женится на Марии Анне Келлер. Большую часть жизни супруги будут жить отдельно друг от друга.
 Английский композитор Джон Олкок () вынужден уйти в отставку с должностей органиста и хормейстера Личфилдского собора.
 Иоганн Кристиан Бах переходит из лютеранства в католицизм и становится органистом Миланского собора.
 Ян Крштител Ваньхаль переезжает в Вену, чтобы учиться у известного композитора и музыкального педагога Карла Диттерса фон Диттерсдорфа.
 Завершено строительство оперного театра в Луго (Италия), ныне Театро Россини ().

Публикации 
 Первый биограф Георга Фридриха Генделя, Джон Мейнваринг анонимно публикует воспоминания о жизни позднего Генделя.
 Джон Уолш (), известный как издатель произведений Генделя, публикует «Восемь симфоний» () Уильяма Бойса, сборник самых известных работ этого композитора.
 Выходит первый том собрания английской церковной музыки под названием «Соборная Музыка» (), составлять которое начал много лет назад Морис Грин, а завершил работу его ученик Уильям Бойс. Большая часть этих произведений и сегодня составляет репертуар Англиканской церкви.
 Английский композитор Джон Гарт () публикует свой Op. 1 cello concertos (написано за предыдущее десятилетие), впервые такие композиции были опубликованы в Великобритании.

Классическая музыка 
 Иоганн Георг Альбрехтсбергер — String Quartet in D.
 Франсуа Жозеф Госсек — Grande Messe des Morts.
 Йозеф Гайдн — Symphony No. 32 in C major.
 Михаэль Гайдн — Concerto for Violin in B flat major.

Опера 
 Томас Арн — комическая опера «Томас и Салли» ().
 Иоганн Кристиан Бах — «Артаксеркс» (Artaserse).
 Иоганн Адольф Хассе — «Геркулес на распутье» (Alcide al Bivio).
 Винченцо Манфредини — «Семирамида» (Semiramide).
 Никколо Пиччинни — «Добрая дочка» ( на либретто Гольдони по роману «Памела, или Награждённая добродетель» Ричардсона).
 Жан-Филипп Рамо — лирическая комедия «Паладины» ().
 Антуан Довернь — лирическая трагедия Canente.
  — бурлетта «Мидас» (Midas).
 Кристоф Виллибальд Глюк — опера-комик «Исправившийся пьяница, или Двойная метаморфоза» () и театральная серенада «Фетида» ()

Родились 
 10 января — Иоганн Рудольф Цумштег, немецкий композитор, прославился как автор баллад и песен (умер в 1802).
 19 января — Мельчор Лопес Хименес (), испанский композитор (умер в 1822).
 24 января — , немецкая актриса и певица (умерла в 1815).
 30 января — Франц Ксавер Парч (), композитор из Богемии (умер в 1822).
 12 февраля — Ян Ладислав Дусик, чешский композитор и пианист (умер в 1812).
 15 февраля — Жан-Франсуа Лесюёр, французский композитор, музыковед, дирижёр, критик и педагог, автор опер и духовных произведений (умер в 1837).
 2 марта — баронесса Шарлотта Цедерстрем (), шведская покровительница искусств (умерла в 1832).
 27 марта — Ишмаэль Спайсер (), издатель и педагог, один из первых американских композиторов (умер в 1832).
 12 апреля — Хуан Мануэль Оливарес (), венесуэльский композитор (умер в 1797).
 10 мая — Клод Жозеф Руже де Лиль, французский поэт и композитор, автор «Марсельезы» (умер в 1836).
 11 мая — Адам Палоци Хорват (), венгерский поэт, композитор и фольклорист (умер в 1820).
 29 мая — Шарлотта Шлоттсберг (), шведская балерина (умерла в 1800).
 14 июня — Кандидо Хосе Руано (), испанский композитор (умер в 1803).
 21 сентября — , итальянский органист и композитор (умер в 1822).
 14 сентября — Луиджи Керубини, франко—итальянский композитор, музыкальный педагог и теоретик, главный представитель жанра опера спасения (умер в 1842).
 1 октября — Уильям Томас Бекфорд, английский архитектор и писатель известный собиратель и покровитель искусства (умер в 1844).
 2 декабря — Йозеф Гретц (), немецкий органист, музыкальный педагог и композитор (умер в 1826).
 дата неизвестна — Бернард Вацлав Штястный () — чешский виолончелист и композитор, брат Франтишека Яна Штястны (умер в 1835).

Умерли 
 18 января — Клаудио Кашолини (), итальянский композитор и бас (род. в 1697).
 14 февраля — , французский композитор (род. в 1690).
 27 февраля — Анна Магдалена Бах, немецкая певица, вторая жена композитора И. С. Баха (род. в 1701).
 14 марта — Антон Фильс, немецкий композитор мангеймской школы (род. в 1733).
 12 апреля — , немецкий лютнист, композитор и музыкальный писатель (род. в 1696).
 19 апреля — Микеле Машитти (), итальянский скрипач и композитор (род. в 1664).
 Май — Джироламо Абос, мальтийско-итальянский оперный и церковный композитор (род. в 1715).
 10 мая — Кристоф Граупнер, немецкий клавесинист и композитор эпохи барокко (род. в 1683).
 30 июня — , итальянская оперная певица(контральто), много лет жившая в Германии (род. в 1723).
 8 августа — Генри Нидлер (), английский музыкант и музыкальный переписчик (род. в 1685).
 5 ноября — , французский органист, клавесинист и композитор (род. в 1696).
 2 декабря — Джузеппе Безоцци (), итальянский гобоист-виртуоз и музыкальный педагог, член известной династии итальянских гобоистов (род. в 1686).
 6 декабря — Роке Черути (), перуанский композитор итальянского происхождения (род. в 1683).

См. также

Примечания